NK Dilj Levanjska Varoš
NK Dilj Vinkovci